Монасты́рь-Чокра́к, Су-Тешиги́ (, ) — пещера вертикального типа (шахта) на Караби-яйле в Крымских горах. Относится к Горно-Крымской карстовой области.

Описание 
Расположена к югу от вершины Иртыш в восточной части нижнего плато Караби-яйла — горного массива (яйлы) в составе Главной гряды Крымских гор, самой восточной из больших яйл Крыма. Вход в пещеру размерами 10 на 15 метров находится в ста метрах от дороги.

Относится к Горно-Крымской карстовой области. Глубина — 110 метров, длина — 510 метров, объём — 77 500 кубических метров, категория трудности 2А.

Название Монастырь-Чокрак означает в переводе с крымскотатарского языка «монастырский родник» ( — монастырь,  — родник). Причины возникновения названия неизвестны, сведений о существовании в прошлом в окрестностях родника монастыря на данный момент нет. Второе название Су-Тешиги означает в дословном переводе «водяная дыра» ( — вода,  — дыра, отверстие).

История 
Известна с начала XIX столетия, исследована в 1960—1970 годах.

19 января 2013 года в результате несчастного случая (падения в колодец пещеры автомобиля) один человек погиб, двое травмированы. Автомобиль был эвакуирован и пещера вновь открыта для посещения.

2 мая 2017 года в результате несчастного случая (обрыв веревки) погиб 21-летний спелеолог Алексей Карасёв (спелеоклуб «Барьер»). Причина трагедии — использование некачественной старой веревки.

Примечания

Литература 

Перечень классифицированных пещер СССР 1989 год Составитель Шакир Ю. А. при участии Киселева В. Э., Климчука А. Б., Кузнецова В. С., Малкова В. Н., Немченко Т. А., Соколова Ю. В.  Утверждено постановлением президиума Всесоюзной федерации туризма от 25 июня 1988 года № 6—12

Ссылки 
 «Ялта» путеводитель

Пещеры Караби-яйлы